Финал Кубка Англии по футболу 1973 года стал 92-м финалом старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Англии. Матч состоялся 5 мая 1973 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В нём встретились английские клубы «Сандерленд» и «Лидс Юнайтед». Матч завершился со счётом 1:0 в пользу команды из Сандерленда.

Путь к финалу

Отчёт о матче

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте FA-CupFinals.co.uk

1973
Кубок Англии 1973
Кубок Англии 1973
Футбол в Европе в 1973 году
События 5 мая
Май 1973 года
Футбольные соревнования в Лондоне
Спорт в Великобритании в 1973 году
1973 год в Лондоне